Колонија дел Морал има више значења:

 Колонија дел Морал (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија дел Морал (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику